Юрий Манько:

 Манько, Юрий Владимирович (род. 1939) — российский философ и социолог.
 Манько, Юрий Иванович (род. 1931) — российский ботаник-лесовод.